BATF steht für:
 Bundesarbeitsgemeinschaft Trauerfeier, Berufsverband der Trauerrednerinnen und Trauerredner in Deutschland (auch Österreich und Schweiz)
 Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, eine amerikanische Regierungsbehörde

BATF